Barich ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Barich (1901–1995), deutscher Industrieller
 Michael von Barich (1792–1859), Wiener Hofkonzipist